Imię i nazwisko Adam Pawłowski nosili lub noszą m.in.:
 Adam Pawłowski (ok. 1680–1744) – kasztelan biechowski
 Adam Pawłowski (ur. 1961) – polski filolog i bibliotekarz
 Adam Pawłowski (ur. 1992) – polski lekkoatleta sprinter